Lucas Schickhardt ist der Name folgender Personen:

* Lucas Schickhardt (I.) (1511–1585), württembergischer Kunstschreiner
 Lucas Schickhardt (II.) (1560–1602), württembergischer Kunstschreiner
 Lucas Schickhardt (Goldschmied) (1585– vor 1613), württembergischer Goldschmied, Maler und Zeichner
 Lucas Schickhardt (III.) (1603–1651), württembergischer Lehrer und Beamter